Porphyra puede referirse a los siguientes artículos:

 Porphyra, género de algas rojas; o
 Callicarpa, género de pequeños árboles.